En acoustique, le sweet spot décrit la zone d’écoute idéale théoriquement identique à celle du mixer.
 Au golf, le sweet spot décrit la zone de contact optimal sur la tête du club, plus ou moins étendue en fonction de la tolérance du club.
En marketing, on parle également de sweet spots pour signifier la définition d'un positionnement efficace qui s'appuiera sur les atouts  de l'entreprise.
En économie et finance le terme sweet spot fait référence à la définition d’une politique qui aboutit à un équilibre optimal entre coûts et avantages.

Voir aussi 
 .